DMP steht für:

 Dadarus Merah Putih, pro-indonesische Miliz in Osttimor im Jahre 1999
 Data Management Platform
 Die MittelstandsPartei – Die bürgerliche Mitte, deutsche Kleinpartei
 Digital Manufacturing and Production in der Industrie
 Disease-Management-Programm, strukturiertes Vorgehen zur optimierten Behandlung chronisch Kranker, das sich auf die Erkenntnisse der evidenzbasierten Medizin stützt
 Dublin Metropolitan Police, von 1836 bis 1925 die Polizeikraft in Dublin, Irland
 Dance Music Production, deutsches Musikproduzententeam
 DMP Records, US-amerikanisches Jazzlabel

in der Chemie für:
 Dess-Martin-Periodinan, hypervalentes Iod-Reagenz 
 Dimethylphosphit, Phosphorigsäureester 
 Dimethylphthalat, Phthalsäureester

in der Medizin für:
 Dextromethorphan, Antitussivum/Dissoziativum

DMP